Don’t Tell Me — песня Мадонны, выпущенная в 2000 году.
 Don’t Tell Me — песня Аврил Лавин, выпущенная в 2004 году.